Deichband steht für Wasser- und Bodenverbände: 
 I. Oldenburgischer Deichband
 II. Oldenburgischer Deichband
 III. Oldenburgischer Deichband
 Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt